São João de Caldas de Vizela es una freguesia portuguesa del concelho de Vizela, con 2,92 km² de superficie y 3.719 habitantes (2001). Su densidad de población es de 1 273,6 hab/km².

Enlaces externos 

 São João de Caldas de Vizela en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
 Gobierno civil e información administrativa (en portugués)

Antiguas freguesias de Portugal
Freguesias de Vizela